De derde etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op maandag 6 juli 2015 van Antwerpen naar Hoei. Het was een heuvelrit van 159,5 km.

Parcours 
Na een vlakke aanloop reed het peloton Wallonië binnen, waar de Côte de Bohissau, de Côte d'Ereffe, de Côte de Cherave en de slotklim naar de Muur van Hoei op het programma stonden. De aankomst kwam overeen met de aankomst in de Waalse Pijl.

Verloop 
Direct na de start ontstond een ontsnapping met vier renners: Jan Bárta, Martin Elmiger, Bryan Nauleau en Serge Pauwels. Hun voorsprong liep op tot ruim drieënhalve minuut. Zestig kilometer voor de streep was er een valpartij, waar onder meer geletruidrager Fabian Cancellara, Michał Kwiatkowski, Johan Vansummeren, Laurens ten Dam, Gregory Henderson en Tom Dumoulin bij betrokken waren. De koers werd door de wedstrijdleiding geneutraliseerd. Dit werd gedaan omdat er anders geen ambulances meer waren om achter het peloton te rijden. Dumoulin gaf op, net als Dmitri Kozontsjoek, William Bonnet en Simon Gerrans. Aangezien de val op korte afstand van de Côte de Bohissau gebeurde, werd deze helling geneutraliseerd en een nieuwe start gegeven op de top van de Bohissau.

Door een aanval van Astana brak het peloton later in twee stukken. Cancellara, die betrokken was geweest in de val, reed achteraan de tweede groep. Kort na de tussensprint, gewonnen door André Greipel, kwamen beide groepen weer samen. In de relatief eenvoudige beklimming van de Côte d'Ereffe moest Cancellara opnieuw lossen. In de beklimming probeerde Angelo Tulik een aanval, maar kon niet wegblijven. In de beklimming van de Côte de Cherave zorgde Rafał Majka ervoor dat vele rijders uit het peloton wegvielen. Ongeveer vijftig man bleven over. Thibaut Pinot was een van de afvallers.

Giampaolo Caruso leidde het begin van de klim. Van Avermaet, Froome, Rodríguez en Van Garderen zaten voorin. Rodríguez plaatste de beslissende aanval en kreeg alleen Gallopin nog korte tijd mee. Hoewel Froome nog probeerde terug te komen, won Rodríguez voor Froome en Vuillermoz.

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 3e etappe op www.letour.fr

03
Wielerwedstrijd in Wallonië
Sport in Hoei
Sportevenement in Luik (provincie)